Duales System steht für:

 Duales System (Abfallwirtschaft), haushaltsnahe Sammlung und Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen in Deutschland
 Duales System (Interessenvertretung), Konfliktregelungsverfahren zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

 steht im weiteren Sinn für
 Duales System Deutschland, Betreiber des verbreitetsten deutschen Mülltrennungssystems
 Duales Rundfunksystem, gleichzeitige Bestehen von privatem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk
 Dualsystem (Mathematik), Zahlensystem, das zur Darstellung von Zahlen nur zwei verschiedene Ziffern benutzt
 Duale Ausbildung, parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule bzw. im tertiären Bereich an der Berufsakademie
 Duales Studium, ein Hochschulstudium mit fest integrierten Praxisblöcken in Unternehmen

Siehe auch:
 Dualsystem
 Das Duale System